est une tribu de carnivores caniformes de la famille des . Elle comprend la plupart des espèces de renards.

Taxinomie 

Cette tribu a été décrite en 1832 par les naturalistes allemands Wilhelm Hemprich (1796-1825) et Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876).

Liste des genres et espèces actuelles 

Les trois genres qui sont généralement compris dans cette tribu ont pour espèces actuelles selon SITI et Mammal Species of the World :

 Genre  Müller, 1836
  (Desmarest, 1822) – le Renard à oreilles de chauve-souris

 Genre  Baird, 1857
  (Schreber, 1775) – le Renard gris
  (Baird, 1858) – le Renard gris insulaire

 Genre  Frisch, 1775
  (Shaw, 1800) – le Renard du Bengale
  Blanford, 1877 – le Renard de Blanford
  (A. Smith, 1833) – le Renard du Cap
  (Linnaeus, 1758) – le Renard corsac
  Hodgson, 1842 – le Renard du Tibet
  (Linnaeus, 1758) – le Renard polaire
  Merriam, 1888 – le Renard nain
  (Cretzschmar, 1826) – le Renard pâle
  (Schinz, 1825) – le Renard de Rüppell
  (Say, 1823) – le Renard véloce
  (Linnaeus, 1758) – le Renard roux
  (Zimmermann, 1780) – le Fennec

Notes et références

Référence taxinomique 

 .

Carnivore (nom scientifique)
Canidae